Linje kan være flere ting:

 Linje – I geometri strækningen mellem to punkter
 Linje (længdeenhed) – Gammel længdeenhed på 1/12 tomme.
 Linje (trafik) – Rute mellem to eller flere punkter trafikeret af busser, sporvogne mv.
 I en tekst er en linje en række af bogstaver og andre tegn. En side består af et antal linjer. I poesi kaldes linjer også vers.